Colonia Ignacio Allende kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 Colonia Ignacio Allende, Tlaxcala, ort, Cuapiaxtla, 
 Colonia Ignacio Allende, Veracruz, ort, Tezonapa, 

Robotskapade Mexikoförgreningar